Galapa (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Atlántico
Galapa (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie trilspinnen